Зимний стадион — крытая ледовая арена для зимних видов спорта:
 Зимний стадион (Попрад).
 Зимний стадион (Тыхы).
 Зимний стадион имени Ондрея Непелы.
 Михайловский манеж.

См. также 
 .